Il termine Hostka, con grafie diverse, può riferirsi a due comuni della Repubblica Ceca:

Hoštka, città del distretto di Litoměřice
Hošťka, comune del distretto di Tachov